Кокимбо — чилийский топоним. Может означать:

 Кокимбо — город.
 Кокимбо (область) — область.
 Кокимбо (коммуна) — коммуна.